Сен-Фільбе́р-ан-Мож () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Нанта, 50 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Фільбер-ан-Мож, Андрезе, Бопрео, Ла-Шапель-дю-Жене, Жесте, Жалле, Ла-Жубодьєр, Ле-Пен-ан-Мож, Ла-Пуатвіньєр i Вільдьє-ла-Блуер було об'єднано в новий муніципалітет Бопрео-ан-Мож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 390,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Фільбер-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара